Лас Таонитас има више значења:

 Лас Таонитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Таонитас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику